Puede referirse a alguno de los sitios sufridos por esta ciudad española:

El sitio de Lérida de 942, donde fuerzas húngaras intentaron tomar la ciudad de Lérida bajo control musulmán;
El sitio de Lérida de 1149, en que Ramón Berenguer IV de Barcelona conquistó la plaza;
El sitio de Lérida de 1413, donde fuerzas urgelistas intentaron tomar la ciudad de Lérida bajo control castellano, en la revuelta del conde de Urgel;
 Sitio de Lérida de 1464, que acabó con la toma de la ciudad por Juan II durante la Guerra Civil Catalana;
 Sitio de Lérida de 1644, en el transcurso de la Sublevación de Cataluña (1640); Victoria española que toman la ciudad el 30 de julio.
 Sitio de Lérida de 1646, en el transcurso de la Sublevación de Cataluña (1640);
 Sitio de Lérida de 1647, en el transcurso de la Sublevación de Cataluña (1640); Victoria española, los franceses no pueden ocupar la ciudad.
 Sitio de Lérida de 1707, en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española;
 Sitio de Lérida de 1810, en el transcurso de la Guerra de Independencia Española.